Miejscowości w USA:
 Havana – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Havana – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Gadsden
 Havana – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Havana – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Havana – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Havana – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
Gminy w USA:
 Havana (ang. Havana Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Havana (ang. Havana Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Havana (ang. Havana Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
Muzyka:
 „Havana” – singel Camili Cabello i Young Thuga